Деурбанізація, контрурбанізація або руралізація — процес, зворотний до урбанізації, тобто відтік населення з міст в сільську місцевість. Особливо притаманний для переходу від індустріального до постіндустріального суспільства.

Див. також 
 Урбанізація
 Рурбанізація
 Субурбанізація

Посилання 
A-Level Description of Counterurbanisation

Урбанізація
Соціологія